Con il termine cluster, di diretta derivazione dalla lingua inglese, si intende generalmente un gruppo; il sostantivo, invariante, viene utilizzato prevalentemente in ambito scientifico e tecnico.

Scienza e tecnica 
 Cluster genico – in biologia, geni che codificano per prodotti proteici simili o strettamente correlati
 Cluster – in chimica, complessi caratterizzati dalla presenza di un legame metallo-metallo
 Cluster – in fisica, piccole particelle formate da più atomi
 Cluster – in informatica, insieme di computer connessi tramite una rete telematica
 Cluster – in informatica, si tratta della quantità minima d'informazioni che viene trascritta e raggruppata.
 Ammasso stellare, o cluster – in astronomia, gruppo di stelle molto denso
 Cluster – in statistica, gruppo di elementi omogenei in un insieme di dati
 Cluster – in linguistica, gruppi di varietà dialettali altamente intelligibili, classificabili al livello di lingue

Musica 
 Cluster – nel gergo musicale, gruppo di note adiacenti (solitamente da tre a cinque) suonate simultaneamente
 Cluster – gruppo tedesco di musica elettronica sperimentale
 Cluster – gruppo italiano di musica a cappella
 Cluster – album del gruppo musicale tedesco Cluster
 Cluster – nell'ambito dei concerti, gruppo di diffusori (ad esempio una colonna di diffusori disposti in line array)

Altro 
 Cluster – missione dell'Agenzia Spaziale Europea
 Cluster – nel sito espositivo dell'Expo 2015, padiglioni collettivi dedicati a Paesi che hanno in comune una caratteristica agricola o geografica
 Cluster – nell'ambito dei test di psicologia, gruppo di soggetti che presentano le stesse caratteristiche
 Cluster bomb (bomba a grappolo) – in ambito militare, ordigno a sub-munizioni

Altri progetti